Тимпан — музичний інструмент
 Тимпан (архітектура)